Маккли́нток () — фамилия. Известные носители:

 Макклинток, Дэн (род. 1977) — американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции центрового.
 Макклинток, Нора (1952—2017) — канадский писатель.
 Макклинток, Эдди (род. 1967) — американский актёр кино и телевидения.
 Макклинток, Элизабет Мэй (1912—2004) — американский ботаник.

См. также 
 Мак-Клинток

Примечания